Наталья Семёнова:
 Семёнова, Наталья Александровна (псевдоним: Сабрина Амо; род. 1978) — российская рок-певица.
 Фокина-Семёнова, Наталья Викторовна (род. 1982) — украинская легкоатлетка.
 Семёнова, Наталия Юрьевна (род. 1951) — советский и российский искусствовед.